Sezon 1927/1928 był 4. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna GAIS. Nowym mistrzem ligi został zespół Örgryte IS.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1927 w piłce nożnej
1928 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1927 w Szwecji
1928 w Szwecji